Гаваццана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 164 человека (2008 г.), плотность населения составляет 53 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 15063. Телефонный код — 0143.

Покровителем коммуны почитается святой Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.gavazzana.al.it/

Ссылки 
 http://www.comune.gavazzana.al.it/ 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/